Андрес (Андрей) Индалесьевич Ландабасо Ангуло (род. 18 июня 1955, Москва, СССР) — советский и российский политолог. Кандидат политических наук, доцент. Профессор кафедры мировой экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Биография 

Родился 18 июня 1955 года в Москве, в семье профессоров Индалесио Ландабасо Ангуло и Марины Фёдоровны Ширмановой Профессор в восьмом поколении. Мать — Марина Фёдоровна Ширманова (Павлова) — единственная крёстная дочь писателя Максимилиана Александровна Кириенко-Волошина — оставила яркие воспоминания в виде мемуаров ("Память о былом", Воронеж, 2010 год).

В семье по линии матери были выдающиеся учёные – представители разных дисциплин, включая Нобелевских лауреатов (по материнской линии – Нобелевский лауреат по физиологии 1904 года И.П. Павлов, родной дед – профессор Мехмата МГУ – был выдвинут на соискание Нобелевской премии за изобретение первой в мире вертикальной аэродинамической трубы, ныне находящейся в ЦАГИ, г. Жуковский Московской области. Марина Фёдоровна преподавала в ВУЗах России и Великобритании, была международным чиновником (P5, как главный выпускающий редактор Генеральных Ассамблей ООН). С 1954 по 1996 год - сотрудник МИДа СССР и РФ. Профессор кафедры Дипломатической Академии МИД РФ. Лауреат госпремий, отмечена правительственными наградами.

Семья состояла в основном из представителей университетской и преподавательской интеллигенции. Отец, оказавшийся в СССР в годы Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг) получил университетское образование. В составе группы специалистов Индалесио Ландабасо Ангуло работал в промышленности и учреждениях технического профиля Республики Куба. Затем преподавал в университетах России и Кубы (Гаванский университет, 1962-1966 гг.).

В 1978 г. окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «Внешняя политика и международные отношения». В дальнейшем прошёл весь путь от стажера-исследователя до ведущего научного сотрудника (17 разряд) в ИМЭМО РАН. В 2001 году переведён в качестве директора Центра Средиземноморских и южноевропейских исследований в Институт Европы РАН.

После окончания института с августа 1978 года находился на работе в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР (ныне – ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова). Одновременно он начал преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях Москвы и дальнего зарубежья. Обучался в аспирантуре ИМЭМО РАН, которую закончил в 1984 году с отличием. Кандидатская диссертация на тему «Внешняя политика Испании: в структуре и системе международных отношений (1975-1982, т.е. по начало «переходного периода»)» была защищена в рамках диссертационного совета под председательством и.о. директора ИМЭМО АН СССР проф. О.Н. Быкова в марте 1991 г. На защите присутствовали представители как академического сообщества, так и советник Посланника Королевства Испании – Хосе Пайя.

С 1994 года в качестве профессора (17 разряд ЕТС) сотрудничает с РЭУ имени Г. В. Плеханова, где получил в 2002 году ученое звание доцента по кафедре «Мировая экономика». С этого времени и по настоящее время он продолжает читать курсы лекций в разных высших учебных заведениях России и Европы. Читал все курсы, как в России, так и за рубежом, на русском, испанском, английском, французском, португальском и итальянском языках. В городе Малага, в частности, он на испанском языке читал курс по дисциплине «Мировая экономика в эпоху глобализации» (в условиях Четвёртой технологической революции).

Преподавал в ряде университетов Европы и Латинской Америки, в частности, в Университете Страны Басков. С 1995 года  — действительный член Королевской Академии Баскской Истории (Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais), основанной в 1764 году графом Пеньяфлорида - старейшее академическое учреждение в Западной Европе, аналог Академии Гонкуров во Франции. Старший дипломат, работал в составе дипломатического корпуса в Латинской Америке.

Основные направления научной деятельности: мировая экономика, цифровизация, международные отношения, Испания и её экономика, Латинская Америка.

Активно сотрудничает со СМИ России и Европы, в частности, является научным руководителем культурно-политического журнала "Э-Вести", экспертом РБК, ТВ "Культура", Радио "Вести" и других изданий.

Дети — Филипп Ландабасо, Пётр Ландабасо

Примечания

Ссылки 

 Андрес Ландабасо: каталонскую лодку все время раскачивают // Вести ФМ, 16.09.2017

Персоналии по алфавиту
Общественные деятели России
Политологи России
Политологи СССР
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Сотрудники Института Европы РАН
Сотрудники ИМЭМО
Кандидаты политических наук
Выпускники МПГУ
Преподаватели Военного университета МО РФ
Преподаватели Университета Страны Басков
Преподаватели Гаванского университета